Símaco, o Ebionita — autor grego do 
 Papa Símaco — clérigo do 
 Símaco (mestre dos ofícios) — oficial bizantino do 
 Símaco (prefeito pretoriano da África) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos